A sors keze (1972), olasz filmvígjáték, Enzo G. Castellari rendezésében
 A sors keze (1997), francia tévéfilm, Rafael Moleon rendezésében
 A sors keze (2013), amerikai filmdráma, Paul A. Kaufman rendezésében
 A sors keze (2021), mexikói teleregény